Leopold Czermak oder Leo Czermak ist der Name folgender Personen:

* Leopold Czermak (Politiker, 1866) (1866–1934), auch: Leo Czermak, deutscher Offizier und Kommunalpolitiker 
 Leopold Czermak (Politiker, 1921) (1921–2007), österreichischer Bankdirektor, Kommunalpolitiker in Salzburg und Sportfunktionär